Чемпіонат Австрії 1978—1979 () — 68-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Тринадцятий титул чемпіона Австрії здобула Аустрія.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії на rsssf 

1979
Австрія
Австрія
1978 в австрійському спорті
1979 в австрійському спорті